Glenview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glenview (Alabama)
 Glenview (Illinois)
 Glenview (Kalifornien)
 Glenview (Kentucky)
 Glenview (Maryland)
 Glenview (North Carolina)
 Glenview (Tennessee)

in Irland:
 Glenview (Tallaght)

in Neuseeland:
 Glenview (Neuseeland)